Козловичи () — микрорайон города Бреста (Белоруссия).

География 
Находится на северо-западной окраине Бреста, на берегу реки Западный Буг, у белорусско-польской границы.

История 
Бывшая деревня Клейниковского сельсовета Брестского района Брестской области. С 2007 года входит в состав Ленинского района Бреста как микрорайон Козловичи.

Инфраструктура 
На территории микрорайона располагается пункт пропуска «Козловичи», предназначенный для пропуска только грузовых автомобилей.

Примечания  

Районы Бреста